Geschichten aus der Gruft steht für:

 Geschichten aus der Gruft (1971), britischer Horrorfilm von Freddie Francis
 Geschichten aus der Gruft: Bordello of Blood, US-amerikanischer Spielfilm (1996)
 Geschichten aus der Gruft, US-amerikanische Fernsehserie (1989–1996)
 Geschichten aus der Gruft (Zeichentrickserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (1993/94, 1999)

Siehe auch
 Tales from the Crypt (Comicvorlage für Geschichten aus der Gruft)